Polyán község () község Szeben megyében, Romániában. Központja Polyán, beosztott falvai nincsenek.

Fekvése

Népessége 
1850-től a népesség alábbiak szerint alakult:

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 2548 fő volt, melynek 95,13%-a román és 1,53%-a roma. Vallási hovatartozás szempontjából a lakosság 92,66%-a ortodox és3,92%-a baptista.

Története

Nevezetességei 
A község területéről az alábbi épületek szerepelnek a romániai műemlékek jegyzékében:
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (LMI-kódja SB-II-m-B-12502)
 1888-ban épült faház, a falu 947. számú háza (SB-II-m-B-20319)
 1869-ben épült parasztgazdaság (SB-II-m-B-12503)

Híres emberek 
 Polyánban születtek Maniu Dobrotă (? - 1775), pap, ortodox vértanú, Constantin Georgescu (1843-1886) oltárkép- és ikonfestő, Nicolae Maneguțiu (1853-1924) pap, újságíró, Nicolae Munteanu (1859-1864) tanító, újságíró, Besa Eugen (1894-?) közgazdász, Dumitru Olariu (1909–1943) költő, Ioana Postelnicu (1910), író, Eugen Tănase (1914–2006) költő, író, műfordító, Aron Bogdan (1918-1979),tanító, karmester, zeneszerző.

Jegyzetek

Források 
 

Szeben megye községei